Чемпионат Хорватии по баскетболу среди женщин 2011/2012 годов являлся 21 сезоном Лиги «А1» - высшего женского баскетбольного дивизиона Хорватии. Чемпионом Хорватии в 8-й раз стала команда из Госпича "Госпич Кроатия".

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — 11 команд с 15 октября 2011 года по 31 марта 2012 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф —лучшие восемь команд образуют сетку, начиная с 1/4 финала. Серии плей-оффа проходят до двух побед, за исключением финала - до трёх побед.

Участники

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Джолли ДБС 
 3. Лупа Промоушн  
 4. Плетер   
 5. Медвежчак    
 6. Студенац  
 7. Задар  
 8. Кроатия 2006с   
 9. Роквул  
 10. Аграм 
 11. Дубрава

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира 
  Джулия МакБрайд («Госпич Кроатия») 
  Елена Ивезич («Госпич Кроатия») 
  Сандра Мандир («Госпич Кроатия») 
  Мирна Мазич («Лупа Промоушн») 
  Мария Врсалько («Госпич Кроатия»)

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт Хорватской федерации баскетбола
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Чемпионат Хорватии по баскетболу среди женщин
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе
Спорт в Хорватии в 2011 году
Спорт в Хорватии в 2012 году